Plusieurs batailles et sièges ont eu lieu autour de la ville de Puebla au Mexique :

 Le siège de Puebla (1847) lors de la guerre américano-mexicaine ;
 La bataille de Puebla (1862), lors de l’expédition française au Mexique ;
 À la suite de cette bataille, la ville sera assiégée par les français et les conservateurs mexicains ;
 Le siège et la prise de Puebla (1863), lors de l’expédition française au Mexique ;
 La reprise de la ville par les républicains mexicains en 1867, .